Сен-Сильвен
 Сен-Сильвен — коммуна в департаменте Кальвадос, Франция
 Сен-Сильвен — коммуна в департаменте Коррез, Франция
 Сен-Сильвен — коммуна в департаменте Приморская Сена, Франция

См. также 
 Сен-Сильвен-Ба-ле-Рок
 Сен-Сильвен-Бельгард
 Сен-Сильвен-Монтегю
 Сен-Сильвен-су-Туль